Mark of the Ninja () — компьютерная игра в жанре стелс-экшен, разработанная канадской студией Klei Entertainment для Xbox 360 и PC, выпущенная в сервисах Xbox Live Arcade и Steam. Klei Entertainment сохранила визуальный стиль своей серии Shank, но создала почти что двумерные похождения Сэма Фишера из серии Splinter Cell.

Игровой процесс 
Игровой процесс игры основан на аккуратном прохождении, избегании контактов с противниками и обезвреживании ловушек. Главный герой — ниндзя — умеет прятаться в вентиляции, канализационных люках и за предметами интерьера.

Основное оружие — меч-ниндзято, которым можно выполнить бесшумное убийство ничего не подозревающей жертвы. Кроме этого, имеются бамбуковые дротики, предназначенные для отвлечения и уничтожения источников света. Несмотря на наличие смертельного оружия, игра в равной степени ориентирована как на устранение всей охраны уровня, так и на бескровное прохождение с помощью отвлечения, манипулирования, а то и вообще проскальзывания мимо противников. В процессе прохождения покупается и открывается дополнительное снаряжение атакующего и отвлекающего действия.

Практически за каждое действие (уничтожение или обход противника, прятание тела, выключение питания ловушек и так далее) начисляются очки, на которые можно открыть новые приёмы, приобрести новое или улучшить старое снаряжение. Дополнительно на каждом уровне выдается 3 разных бонусных задания. После выполнения 3-х заданий одного типа становится доступным костюм, специализированный для определённого стиля прохождения.

Также на каждом уровне, в скрытых местах можно найти артефакты, которые дают несколько сотен очков. На уровне присутствуют различные головоломки, которые называются Комнатами испытаний. По прохождении головоломки вы получаете 1 из 3 скрытых на уровне свитков Хисому, который также дает дополнительные очки. В основном головоломка заключается в том, чтобы пройти комнату, избежав ловушек.

После прохождения игры открывается режим New Game Plus (), который позволяет пройти игру заново с сохранением набранных улучшений и повышенной сложностью.

Сюжет 
Один из ниндзя клана Хисому () скрытно пробирается в хранилище, принадлежащее организации «Гессен», выводит из строя охранную систему, убивает четырёх человек из Гессена и похищает спрятанное в хранилище оборудование. Одновременно с этим, татуировщик клана Хисому — Досан — по просьбе главы клана (учителя Адзаи по прозвищу «Сдержанный»), наносит главному герою особую татуировку, усиливающую восприятие, рефлексы и реакцию. После операции главный герой засыпает. Через некоторое время его сон нарушает колокольный звон — сигнал бедствия.

Вместе с девушкой по имени Ора главный герой пытается выяснить, в чём дело. Оказывается, что на дом его клана напал отряд Гессена, перебивший или взявший в плен всех ниндзя, кроме главного героя и Оры. Благодаря тому, что о его существовании противник не подозревал, главный герой освобождает выживших (в число которых попал глава Хисому — Адзаи), вместе с которыми отбивает атаку Гессена.

После победы Адзаи собирает всех членов Хисому для объяснения ситуации путём короткой, но содержательной речи о том, что традиционалистические нравы Хисому столкнулись с «…шакалами мира сегодняшнего…». Попутно он объявляет — главный герой, получив татуировку, стал чемпионом клана, его вечным (до самой смерти) защитником. После чего все расходятся.

Новый чемпион отправился в свою комнату, размышляя, как облегчить наносимую чернилами татуировок боль. Вскоре к нему приходит Адзаи и рассказывает историю чернил и чемпионов, бывших до главного героя: когда-то очень давно один торговец продал им секрет цветка, чьи листья горели от яда. При нанесении этого яда на кожу, человек приобретал невероятные способности, но становился бомбой замедленного действия — яд постепенно сводил человека с ума. И потому каждому чемпиону полагалось совершить самоубийство до того, как он лишится рассудка и совершит нечто ужасное. Ещё Адзаи даёт главному герою задание: обезглавить Гессен, уничтожив его главу — графа Караяна.

Чемпион и Ора отправляются в город под названием Оши.

Отзывы и мнения

Дополнение 
Позже Klei Entertainment выпустила дополнение: Mark of the Ninja: Special Edition 16 августа 2013. Дополнение принесло: один новый уровень, в котором рассказывается о том как Досан нашёл ядовитый цветок, новый костюм, с помощью которого можно оглушать противников вместо того чтобы убивать их и два новых предмета снаряжения.

Примечания

Ссылки 
 

Стелс-экшены
Компьютерные игры 2012 года
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Windows
Steam-игры
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные Klei Entertainment
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры о ниндзя
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Linux
Игры для macOS
Сайд-скроллеры